El Collell (Collsuspina), masia al terme de Collsuspina (el Moianès)
 El Collell (Guixers), masia al terme de Guixers (el Solsonès) 
 El Collell (l'Esquirol), masia al terme de l'Esquirol (Osona)
 el Collell (Rupit i Pruit), masia al terme de Rupit i Pruit (Osona) 
 el Collell (Malla), mas al terme de Malla (Osona)
 Santa Maria del Collell, església i santuari al municipi de Sant Ferriol (la Garrotxa)